Архиепи́скоп Григорий (в миру Ярослав Михайлович Качан; ) — архиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Запорожский и Мелитопольский (1996—2014).

Биография 
В 1960 году окончил Харьковском медицинский институт. С 1960 года работал в стоматологической поликлинике пгт Томаковка Днепропетровской области, а с 1970 году — в городе Марганец Днепропетровской области.

В 1983—1985 годах нёс послушание псаломщика в Свято-Николаевской церкви в пгт Нововоронцовка Херсонской области. Окончил Московскую духовную семинарию и три курса Московской духовной академии.

В 1985 году рукоположен архиепископом Дамианом в город Луцк в сан диакона, а епископом Иоанном в Житомире — в сан священника в этом же году. В 1985 году был назначен вторым священником в Свято-Воздвиженский храм города Горохов. В 1987 году назначен настоятелем Свято-Покровской церкви села Перемиль Гороховского района Волынской области.

10 октября 1995 года был хиротонисан во епископа Мелитопольского по Божественной литургии во Владимирском соборе Киева. В октябре 1995 года был назначен викарием Днепропетровско-Запорожской епархии. 27 декабря 1995 — 1 февраля 1996 года — епископ Днепропетровский и Криворожский.

В феврале 1996 года был назначен управляющим Запорожской епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с титулом «Запорожский и Мелитопольский».

Решением Священного Синода от 13 декабря 2014 года (Журнал № 34) почислен на покой.

Награды 
Удостоен высших церковных наград Украинской православной церкви Киевского патриархата: ордена Святого Архистратига Божия Михаила (1999), ордена святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени (2004) и ордена святого Георгия Победоносца (14.12.2006).

Примечания

Источники 
 Григорій (Качан  Ярослав  Михайлович) // Хто є хто на Запоріжжі: Біографічний довідник. 2008 рік / Шиханов Руслан Борисович. — Запоріжжя: Тандем Арт Студія, 2009. — 212 с. — С. 50. ISBN 978-966-1682-08-4.

Ссылки 
 Упокоївся архієпископ Григорій (Качан).

Епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата